

Cucina 
 Yuba – sottoprodotto del tōfu

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Yuba – villaggio della Contea di Richland, Wisconsin
 Yuba City – capoluogo della Contea di Sutter, California

Persone 
 Yuba – poeta e musicista amazigh (vero nome Moussa Habboune)